Damernas skiathlon i längdskidåkning vid världsmästerskapen i nordisk skidsport 2015 hölls på Lugnets skidstadion i Falun, Sverige, den 21 februari 2015.

Damernas skiathlon avgjordes med ett lopp på 15 kilometer. Damerna åkte först 7,5 kilometer i klassisk stil, och resterade i fristil efter ett obligatoriskt skidbyte.

Regerande mästare från 2013 var Marit Bjørgen från Norge. Therese Johaug från Norge blev guldmedaljör före silvermedaljören och landsmannen Astrid Jacobsen. Charlotte Kalla från Sverige blev bronsmedaljör.

Baninformation

Resultat
Tävlingen startade 13:00 lokal tid (UTC+1).

Referenser

Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2015